Julia Simon (biatleet), Frans biatlete
 Julia Simon (schutter), Duits schutster